Стремоухов — русская фамилия. Известные носители:

 Стремоухов, Аким Савич — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Стремоухов, Владимир Георгиевич (род. 1936) — советский баскетболист.
 Стремоухов, Даниил — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Стремоухов, Николай Петрович (1861—1938) — русский генерал-лейтенант Генштаба. Сын П. Н. Стремоухова.

См. также 
 Стремоуховы — о дворянском роде